Шелков — русская фамилия. Известные носители:
 Шелков, Валентин Иванович (10(23).9.1906, Одесса—?) — советский артист балета, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР(1967). В 1951—76 педагог и директор Ленинградского государственного академического хореографического училища.
 
 Шелков, Михаил Евгеньевич — миллиардер («Ависма», экспорт титана).